Aujourd'hui est le jour en cours.

Patronyme 

 Bernard Jourd'hui (1925-1979), un homme politique français ;
 Gérard Jourd'hui (1946-), auteur, producteur de cinéma et réalisateur français.

Titres

Quotidiens 
Aujourd’hui est aussi le nom de plusieurs journaux quotidiens :
 Aujourd’hui en France, version nationale du Parisien depuis 1994.
 Aujourd’hui, quotidien français qui a paru de 1940 à 1944.
 Aujourd’hui le Maroc (ALM) est un quotidien marocain d’informations générales créé en 2000.
 Aujourd’hui Sport, quotidien sportif.

Autres 
 Aujourd’hui peut-être..., film franco-italien réalisé par Jean-Louis Bertuccelli et sorti en 1991.
 L’Architecture d’aujourd'hui, revue d’architecture depuis 1930.
 Chroniques sexuelles d’une famille d’aujourd’hui, film sorti en 2012, comédie française produite et réalisée par Pascal Arnold et Jean-Marc Barr.
 Aujourd'hui, film réalisé par Alain Gomis en 2013
 Aujourd’hui, chanson de Jenifer sortie en 2016
Aujourd'hui, essai de Blaise Cendrars

Voir aussi 
  (aujourd'hui en anglais).
Patronyme français